

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Примечания

См. также 
 Список остатков сверхновых

Ссылки 
 Гарвард-Смитсонианский Астрофизический Центр

Списки сверхновых по годам